Le groupe de combat  appelé aussi escadrille des Loups est une célèbre unité aéronautique de l'armée française dont les appareils d'escadrilles étaient ornés d’une tête de loup.

Voir aussi

Notes et références

Articles connexes 
 Histoire de l'armée de l'air française

Unité de l'Armée de l'air française dissoute